USS Illinois är namnet som tre fartyg i amerikanska flottan har burit i heder åt den 21:a delstaten.

USS Illinois (1864), var kanonslup som påbörjades 1864 som aldrig blev klar och höggs upp för skrot 1872

, var ett slagskepp av Illinois-klass sjösatt 4 oktober 1898, omdöpt Prairie State den 8 januari 1941 och såldes som skrot 18 maj 1956.
, skulle blivit ett slagskepp av Iowa-klass men hennes konstruktion avbryt innan hon sjösattes.
Illinois var en fullskalig modell av ett slagskepp av Indiana-klass som tillverkades för utställningen World Columbian Exposition 1893 i Chicago, Illinois.